Кістяківський (Кістяковський) — українське прізвище. Відомі носії:

Кістяківський:
 Кістяківський Богдан Олександрович (1868—1920) — український філософ права і соціолог, один з організаторів Академії наук України, син О. Ф. Кістяківського.
 Кістяківська Віра (нар. 1928) — професор фізики Массачусеттського інституту технології, дочка Г. Б. Кістяківського.
 Кістяківський Георгій Богданович (1900—1982) — американський фізик і хімік українського походження, син Б. О. Кістяківського.
 Кістяківський Ігор Олександрович (1876—1940) — український державний діяч, син О. Ф. Кістяківського.
 Кістяківський Олександр Богданович (1904—1983) — видатний український біолог, орнітолог, доктор біологічних наук, професор, син Б. О. Кістяківського.

Кістяковський:
 Кістяковський Андрій Андрійович (1936—1987) — радянський перекладач, правозахисник.
 Кістяковський Василь Федорович (1841—1902) — лікар, брат О. Ф. Кістяківського.
 Кістяковський Володимир Олександрович (1865—1952) — хімік, член Академій наук УРСР та СРСР, син О. Ф. Кістяківського.
 Кістяковський Олександр Федорович (1833—1885) — вчений-криміналіст, історик права, археограф, архівознавець, громадський діяч.

Див. також 
 Кістяковський
Українські прізвища